Modesta (film), een Amerikaanse korte film uit 1956
 Modesta van Trier (overleden in 660), een Duits geestelijke

Zie ook 
 Modest, Modesto en Modestus (doorverwijspagina's)